Cruz del Eje kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Cruz del Eje, kommun, Córdoba, 
 Cruz del Eje (kommunhuvudort i Argentina), Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar